El título Through the Never puede referirse a:
 Through the Never, canción de la agrupación Metallica.
 Metallica: Through the Never, película estadounidense de la misma agrupación.